Грайр Гра́йрович Ханеданья́н (6 июня 1939, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, РСФСР, СССР) — советский и российский оперный певец (тенор), композитор и художник. Народный артист Узбекской ССР (1974). Народный артист Украины. Народный артист Северной Осетии-Алании. Муж Ларисы Гергиевой.

Биография 
Грайр Ханеданьян родился 6 июня 1939 в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Мать, Парамонова Антонина Михайловна, уроженка города Тамбова, отец Ханеданьян Грайр Айкович (1909 г.р.), уроженец Трапезунда, прошедший Советско-финскую и Великую Отечественную войны.

1958 — Грайр Ханеданьян поступил во Львовскую государственную консерваторию им. Н. В. Лысенко по классу вокала.

1961 — принят в труппу Львовского оперного театра как солист оперы.

С 1963 по 1965 проходил действительную службу в Советской Армии.

1965 — приглашён солистом в Одесский театр оперы и балета, в котором проработал до 1972 года, когда его пригласили в ГАБТ им. А. Навои в Узбекистане. В Ташкенте Грайр Ханеданьян работал до 1980 года, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью в Ташкентской государственной консерватории и ТТХИ.

С 1980 по 1987 год работал в Северо-Осетинском театре оперы и балета в Орджоникидзе, пока не был приглашён в труппу Пермского оперного театра им. П. И. Чайковского. Одновременно работал в Кировском театре.

1995 — перешёл в коллектив Мариинского театра Санкт-Петербурга.

В настоящее время работает в Мариинском театре, в Академии молодых певцов при Мариинском театре и является профессором Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре вокала.

Автор нескольких опер, балета, романсов, симфонических произведений.

Занимается живописью с 1960 года.

Ссылки 
 Вокально-энциклопедический словарь
 Музыкальная энциклопедия
 Пермский край. Энциклопедия
 Академия молодых оперных певцов

Заслуженные артисты Узбекской ССР
Выпускники Львовской консерватории
Персоналии:Львовский оперный театр
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Преподаватели Узбекской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Оперная труппа Мариинского театра